10-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в июне - ноябре 1949 года. Обладателем Кубка впервые стало московское «Торпедо», обыгравшее в полуфинале предыдущего обладателя Кубка — московский ЦДКА.

В финальных соревнованиях Кубка СССР 1949 года участвовали 120 команд. К 102 командам-участникам первенства страны присоединились 18 команд-победителей кубковых соревнований в своих союзных республиках.

Список победителей кубков 16 союзных республик, городов Москвы и Ленинграда, чьи команды наравне с командами мастеров играли в Кубке СССР:

 Карело-Финская ССР — «Динамо» (Петрозаводск)
 Эстонская ССР — «Динамо» (Таллин)
 Латвийская ССР — «Красный металлург» (Лиепая)
 Литовская ССР — «Инкарас» (Каунас)
 Белорусская ССР — ОДО (Бобруйск), в Кубке СССР выступала как команда города Бобруйска
 Украинская ССР — ВВС (Харьков), впоследствии — «Зенит», представляла производственный коллектив, связанный с вооружением, поэтому в Кубке СССР имела обезличенное наименование — команда города Харькова
 Молдавская ССР — «Локомотив» (Кишинёв)
 Грузинская ССР — команда завода имени Димитрова (Тбилиси)
 Армянская ССР — ДО (Ереван)
 Азербайджанская ССР — ККФ (Баку)
 Казахская ССР — «Динамо» (Чимкент)
 Узбекская ССР — «Динамо» (Ташкент)
 Киргизская ССР — «Буревестник» (Фрунзе)
 Таджикская ССР — «Динамо» (Сталинабад)
 Туркменская ССР — «Спартак» (Ашхабад)
 РСФСР — «Динамо» (Новосибирск)
 г. Москва — ЦДКА-3 (Москва)
 г. Ленинград — команда завода Прогресс (Ленинград)

Зональный этап

Центральная зона 
В зональных матчах играли команды Центральной зоны второй группы чемпионата СССР 1949 года.

В финальный этап выходило 3 команды из зоны.
 Зональный турнир.

I зона РСФСР. 
В зональных матчах играли команды I зоны РСФСР второй группы чемпионата СССР 1949 года.

В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

II зона РСФСР. 
В зональных матчах играли команды II зоны РСФСР второй группы чемпионата СССР 1949 года.

В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

III зона РСФСР. 
В зональных матчах играли команды III зоны РСФСР второй группы чемпионата СССР 1949 года.

В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

IV зона РСФСР. 
В зональных матчах играли команды IV зоны РСФСР второй группы чемпионата СССР 1949 года.

Команды «Зенит» (Тула) и «Спартак» (Ленинград) должны были играть между собой в 1/4 финала, но обе команды не явились на игру, им обоим засчитано поражение. В 1/2 финала победитель данной игры должен был встречаться с командой завода имени Калинина, так как соперника не было команда завода имени Калинина попала сразу в финал зональных игр.

В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона УССР. 
В зональных матчах играли команды зоны УССР второй группы чемпионата СССР 1949 года.

В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Финальный этап 
В финальных соревнованиях приняли участие 54 команды:
 18 команд первой группы чемпионата 1949 года.
 18 команд из 6 зон зональных соревнований.
 18 команд обладателей кубков союзных республик, Москвы и Ленинграда.

1/64 финала 
Согласно регламенту розыгрыша кубка СССР в 1/64 финала команды коллективов физкультуры (обладатели Кубков союзных республик, Москвы и Ленинграда) принимали на своем поле команды мастеров группы II (победителей зональных соревнований).

1/32 финала 
С 1/32 финала в борьбу за Кубок СССР включились команды мастеров группы I.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

«Динамо» Москва — «Спартак» Москва

«Торпедо» Москва — ЦДКА

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1949 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Примечания 

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1949 году